Folgende Gebäude tragen den Namen Lutherhaus:

Gebäude, in denen Luther gewirkt hat:
 Martin Luthers Geburtshaus, Luthers Geburtshaus in Eisleben
 Lutherhaus (Eisenach), Luther lebte dort zu seiner Schulzeit
 Lutherhaus (Wittenberg), Luthers Wohnort von 1524 bis zum Tod
 Lutherhaus (Neustadt an der Orla), Luther soll sich dort mehrmals aufgehalten haben
 Lutherhaus (Schmalkalden), Wohnhaus
Gebäude, die nach Luther benannt sind:
 Lutherhaus (Berlin-Reinickendorf), evangelisches Kirchengebäude im Berliner Ortsteil Reinickendorf von 1929 (Architekt: Werner Gregor)
 Lutherhaus (Berlin-Pankow), evangelisches Kirchengebäude in Berlin-Pankow von 1930 (Architekten: Rudolf Klante und Ernst Christian Pfannschmidt)
 Lutherhaus (Bitterfeld), denkmalgeschütztes Gemeindehaus der Evangelischen Kirche in Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt
 Lutherhaus (Essen), evangelisches Kirchengebäude aus den 1930er Jahren in Essen
 Lutherhaus (Flensburg), Gemeindehaus am Lutherpark in Flensburg, nahe dem Kloster, wo die Einführung der Reformation beschlossen wurde. 
 Lutherhaus (Hannover), 1925 von Paul Brandes errichtetes Gebäude in der Ebhardstraße 3a, denkmalgeschützt
 Lutherhaus (Kötzschenbroda), evangelisches Kirchengebäude aus den 1920er Jahren in Kötzschenbroda
 Lutherhaus Möhra, Stammort der Familie von Martin Luther
 Lutherhaus (Wesel) in Wesel, evangelisches Kirchengebäude von 1729
 Evangelisches Krankenhaus Lutherhaus in Essen, heute Alfried Krupp Krankenhaus Steele

Siehe auch:
 Martin-Luther-Haus
 Luthersaal